Oberstufengymnasium steht für:

 eine Schulform in Hessen, siehe Oberstufengymnasium (Hessen)
 allgemeinbildende höhere Schulen der Sekundarstufe in Österreich, siehe Oberstufenrealgymnasium

Siehe auch:
 Gymnasiale Oberstufe